Die Liga Futebol Amadora Primeira Divisão 2017 war die zweite Spielzeit der höchsten osttimoresischen Fußballliga seit ihrer Gründung im Jahr 2015. Die Saison begann am 18. Februar mit einer Eröffnungsfeier im Estadio Municipal de Baucau und endete am 16. September 2017. Titelverteidiger war Sport Laulara e Benfica.

Meister wurde erstmals Karketu Dili. Der FC Zebra und der FC Porto Taibesse stiegen in die Segunda Divisão ab. Torschützenkönig wurde der Brasilianer Henrique Tingga Conceição von Karketu Dili mit 13 Treffern.

Modus 
Die Vereine spielten ein Doppelrundenturnier aus, womit sich insgesamt 14 Spiele pro Mannschaft ergaben. Es wurde nach der 3-Punkte-Regel gespielt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Die Tabelle wurde nach den folgenden Kriterien bestimmt:

 Anzahl der erzielten Punkte
 Tordifferenz aus allen Spielen
 Anzahl Tore in allen Spielen

Am Ende der Saison stiegen die zwei Vereine mit den wenigsten Punkten steigen in die zweitklassige Segunda Divisão ab.

Teilnehmer und Spielorte 
Der Cacusan CF und der FC Zebra stiegen als Meister und Zweiter der Segunda Divisão 2016 erstmals in die Primeira Divisão auf. Sie ersetzten den DIT FC und den Aitana FC, die beiden erstmals in die Segunda Divisão abstiegen.

Da der Spielort des letzten Jahres, das Nationalstadion in Dili, zu Beginn der Saison noch renoviert wurde, fanden jeweils ein Samstags- und ein Sonntagsspiel pro Spieltag im Estadio Municipal de Baucau und im Malibaca Yamato Stadium Maliana statt. In der Rückrunde wurde aber auch in Dili gespielt.

Spielplan

Hinrunde

Rückrunde

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Saison 2017 bei RSSSF.com

Einzelnachweise 

2017
Fußballsaison 2017